Prinsbisdom Riga, een historisch bisdom met wereldlijke macht in Lijfland
 Aartsbisdom Riga, een aartsbisdom van de Rooms-Katholieke Kerk